Hasso Preiss, auch Hasso Preiß, gebürtig Hasso Prietzel, (* 31. März 1902; † Mai 1983) war ein deutscher Filmschaffender (Filmproduzent, Drehbuchautor, Filmregisseur, Filmschauspieler).

Leben und Wirken 
Über Prietzels Herkunft ist derzeit wenig bekannt. Bereits mit 21 Jahren gründete er in Berlin eine eigene kleine Filmproduktionsfirma, die Prietzel-Film GmbH, mit sich selbst und Carl Gottlieb Brunner als Geschäftsführer. 1928 ist er, nunmehr unter dem neuen Namen Hasso Preiss (auch Preiß, seltener: Preis), erstmals (mit einem Drehbuchbeitrag als Juniorpartner der erfahreneren Kollegin Marie Luise Droop) bei einem Kinospielfilm nachweisbar. Mit Beginn des Dritten Reichs arbeitete Preiss regelmäßig als Regisseur und wurde vor allem für Kurzfilme eingesetzt. Zweimal, bei den von Robert Neppach produzierten Unterhaltungsfilmen Glück im Schloß und Die Liebe und die erste Eisenbahn, inszenierte Preiss auch abendfüllende Geschichten. Anschließend konzentrierte er sich viele Jahre lang auf die Herstellung von Industrie- und Werbefilmen. In fortgeschrittenem Alter nahm der nach 1945 in München ansässige Preiss innerhalb der Filmbranche einen erneuten Berufswechsel vor und trat fortan mit kleinen Rollen vor die Kamera. In den 1970er Jahren hatte er in einer Fülle von im Großraum München entstandenen Softsexfilmchen bisweilen mit Miniparts lüstern-trotteliger Typen für die komische Note zu sorgen.

Filmografie

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmregisseur
Filmschauspieler
Filmproduzent
Drehbuchautor
Deutscher
Geboren 1902
Gestorben 1983
Mann